Le centre tendineux du périnée (ou noyau fibreux central du périnée) est une zone tendineuse très solide du périnée. Il est situé en avant de l'anus et en arrière de l'orifice du vagin (chez la femme) ou de la racine du pénis (chez l'homme).

Sur ce noyau viennent se fixer le fascia (ou aponévrose) de Denonvilliers chez l'homme, le fascia recto-vaginal chez la femme et le sphincter externe superficiel chez les deux sexes. On note également l'insertion de muscles tels que le muscle pubo-vaginal.

Anatomie du pelvis